A 2022–2023-as Ekstraklasa (más néven PKO Ekstraklasa) a 97. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Lengyelországban. A pontvadászat 2022. július 15-én kezdődött és 2023. május 27-én ér véget.

A címvédő a Lech Poznań csapata.

Csapatváltozások

Részt vevő csapatok

Személyek és támogatók

Vezetőedző váltások

A bajnokság jelenlegi állása 
2023. március 13. szerint.

Meccsek

Mérkőzések fordulónkénti bontásban 
 
1–10. forduló
 
1. forduló
 
2. forduló
 
3. forduló
 
4. forduló
 
5. forduló
 
6. forduló
 
7. forduló
 
8. forduló
 
9. forduló
 
10. forduló
 
11–20. forduló
 
11. forduló
 
12. forduló
 
13. forduló
 
14. forduló
 
15. forduló
 
16. forduló
 
17. forduló
 
18. forduló
 
19. forduló
 
20. forduló
 
21–30. forduló
 
21. forduló
 
22. forduló
 
23. forduló
 
24. forduló

Statisztika 
2023. március 13. szerint.

Góllövőlista

Mesterhármast elérő játékosok 

 H = hazai pályán; I = idegenben

Jegyzetek

További információk 
 

Lengyel labdarúgó-bajnokságok
Lengyel labdarúgó-bajnokság